Samoklęski-Kolonia Pierwsza – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Kamionka.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do ówczesnego województwa lubelskiego.

Wieś stanowi sołectwo gminy Kamionka.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kamionka (gmina)